F1 2020 puede referirse a:

 el videojuego F1 2020 de Codemasters;
 la temporada 2020 de Fórmula 1.